Zimbabwe – Stato dell'Africa
Zimbabwe Rhodesia – ex Stato dell'Africa, corrispondente all'attuale Zimbabwe
Grande Zimbabwe – sito archeologico in Zimbabwe
Cratone dello Zimbabwe – area dell'Africa meridionale costituita da antica crosta continentale
 Zimbabwe – montagna dello Zimbabwe
 Zimbabwe – album live dei Dispatch del 2007
 Zimbabwe – singolo di Bob Marley del 1979
 Zimbabwe – film del 2008 diretto da Darrell Roodt